Mecze grupy E drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 29 do 31 maja 2009 roku w Popradzie na Słowacji.

W grupie E znalazły się cztery drużyn - Białoruś, Chorwacja, Niemcy i Chorwacja.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały dwie reprezentacje: Słowacji i Niemiec.

Tabela 
Grupa E

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Chorwacja – Niemcy 
Piątek, 29 maja 2009
16:30 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 350

 I sędzia: Stefan Hank (Słowacja)
 II sędzia: Alaksandr Piasetcki (Białoruś)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Słowacja – Białoruś 
Piątek, 29 maja 2009
19:00 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 1550

 I sędzia: Adrian Flückiger (Szwajcaria)
 II sędzia: Harald Sodja (Austria)
 Czas trwania meczu: 132 minuty

Białoruś – Niemcy 
Sobota, 30 maja 2009
16:30 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 400

 I sędzia: Harald Sodja (Austria)
 II sędzia: Stefan Hank (Słowacja)
 Czas trwania meczu: 87 minut

Słowacja – Chorwacja 
Sobota, 30 maja 2009
19:00 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 2050

 I sędzia: Frank Garthoff (Niemcy)
 II sędzia: Adrian Flückiger (Szwajcaria)
 Czas trwania meczu: 112 minut

Chorwacja – Białoruś 
Niedziela, 31 maja 2009
15:00 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 350

 I sędzia: Adrian Flückiger (Szwajcaria)
 II sędzia: Frank Garthoff (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 110 minut

Niemcy – Słowacja 
Niedziela, 31 maja 2009
17:30 (UTC+2) - Arena Poprad, Poprad - Widzów: 2250

 I sędzia: Alaksandr Piasetcki (Białoruś)
 II sędzia: Harald Sodja (Austria)
 Czas trwania meczu: 140 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie H drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Białoruś 
Trener: Alaksandr SinhajewskiAsystent: Wiktar Fando

Chorwacja 
Trener: Dragan BožičAsystent: Josip Bungič

Niemcy 
Trener:  Raúl LozanoAsystent:  Juan Manuel Serramalera

Słowacja 
Trener:  Emanuel ZaniniAsystent: Stefan Chrtiansky

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010